Ocean City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ocean City (Florida)
 Ocean City (Maryland)
 Ocean City (New Jersey)
 Ocean City (Washington)

Ocean City steht für:

 X-Seed 4000, einen Wolkenkratzer-Entwurf aus dem Jahr 1980